Hotel Phønix eller Phoenix kan henvise til flere hoteller i Danmark:

 Helnan Phoenix Hotel i Aalborg
 Hotel Phønix i Brønderslev
Hotel Phønix Hjørring
 Restaurant Phønix i Holstebro
 Hotel Phoenix Copenhagen i København
 Hotel Phønix i Skælskør